Samouilovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Самуилово) :
Samouilovo, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Samouilovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Samouilovo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Samouilovo, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora.